Тадеуш Шмидт (; 14 ноября 1920 — 10 мая 1976) — польский актёр театра, кино и телевидения.

Биография 
Тадеуш Шмидт родился в Кракове. Актёр театров в Кракове, Лодзи, Вроцлаве, Гданьске, Быдгоще, Ченстохове, и Катовице. Выступал в спектаклях «театра телевидения» в 1959—1975 годах.

Умер в Лодзи и там же похоронен на коммунальном кладбище Долы.

Избранная фильмография 

  — Завещание профессора Вильчура / Testament profesora Wilczura
  — Последний этап / Ostatni etap — гестаповец
  — Чёртово ущелье / Czarci żleb — Яцек Газдон
  — Приключение на Мариенштате / Przygoda na Mariensztacie — Янек Жарлинский
  — Ирена, домой! / Irena do domu! — сосед Крыси.
  — Подгале в огне / Podhale w ogniu — Савка
  — Сокровище капитана Мартенса / Skarb kapitana Martensa — Павел Черник
  — Чёрный батальон / Černý prapor — Тадеуш
  — Кафе «Минога» / Cafe pod Minogą — Витек
  — Крестоносцы / Krzyżacy — Ян Жижка
  — Комедианты / Komedianty
  — О тех, кто украл Луну / O dwóch takich, co ukradli księżyc — Кровавый Кишка
  — Итальянец в Варшаве / Giuseppe w Warszawie — командир партизанского отряда  — Завтра Мексика / Jutro Meksyk — Годлевский
  — Худой и другие / Chudy i inni — Фореман
  — Вестерплатте / Westerplatte — Ян Гришман
  — Убийца оставляет след / Morderca zostawia ślad — Лотар
  — Последний после бога / Ostatni po Bogu — Гулевич
  — Ставка больше, чем жизнь / Stawka większa niż życie — майор Хорст
  — Пан Володыевский / Pan Wołodyjowski — Снитко
  — Приключения пана Михала / Przygody pana Michała — Снитко
  — В любую погоду / W każdą pogodę
  — Польский альбом / Album polski — Ян
  — Романтики / Romantyczni
  — Перстень княгини Анны / Pierścień księżnej Anny — Повала
  — Легенда / Legenda — дядя Юльки, партизан
  — Операция «Брутус» / Akcja Brutus — Яруга
  — Болеслав Смелый / Bolesław Śmiały — Райца Дамрот
  — Освобождение — Зыгмунт Берлинг
  — Бабочка / Motyle — шофер
  — Майор Хубаль / Hubal — Баня
  — Санаторий под клепсидрой / Sanatorium pod klepsydrą — офицер
  — Потоп / Potop — Оскирко
  — Самый важный день жизни / Najważniejszy dzień życia (6 серия) — ''Войтасик

Признание 
 1950 — Государственная премия ПНР 3-й степени.
 1969 — Золотой крест Заслуги.

Примечания

Ссылки 
 Актёр  на сайте filmpolski.pl 
 Актёр на сайте e-teatr.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Лауреаты Государственной премии ПНР
Похороненные в Лодзи